Delarbrea är ett släkte av araliaväxter. Delarbrea ingår i familjen Araliaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Delarbrea